Санта-Эухения () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка